Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Bangkok 4 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Li Ting e Varatchaya Wongteanchai che hanno battuto in finale Ayu-Fani Damayanti e Lavinia Tananta 5-7, 7-65, [10-5].

Teste di serie 

 Ayu-Fani Damayanti /  Lavinia Tananta (finale)
 Julia Cohen /  Melanie Klaffner (quarti di finale)

 Alison Bai /  Nikola Hofmanová (primo turno)
 Li Ting /  Varatchaya Wongteanchai (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Bangkok 2011